

Geografie 
 Groenendijk (Noord-Brabant), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Oosterhout.
 Groenendijk (Zeeland), een buurtschap bij Kloosterzande, in de Zeeuwse gemeente Hulst.
 Groenendijk (Zuid-Holland), een buurtschap in de Zuid-Hollandse gemeente Alphen aan den Rijn.
 Polder Groenendijk, een voormalig waterschap bestaande uit diverse polders in Zuid-Holland.
 Groenendijk (België), een gehucht in de buurt van het Belgische Nieuwpoort.
 Groenendijk (natuurgebied), een natuurgebied bij Nieuwpoort
 Groenendijk (dijk), een dijk bij Nieuwerkerk aan den IJssel

Personen 
 Alfons Groenendijk (1964), een Nederlandse voetbaltrainer en voormalig profvoetballer.
 Jan Groenendijk (voetballer) (1946-2014), een Nederlands voormalig profvoetballer.
 Jan Groenendijk (dammer) (1998), een Nederlands dammer.
 Luciënne Groenendijk, een Nederlands triatlonkampioene.
 Richard Groenendijk (1972), een Nederlands cabaretier, presentator en tekstschrijver.
 Wilhelm Groenendijk (1978), een Nederlands trompettist

Zie ook 
 Polder Nieuw Groenendijk, een polder en voormalig waterschap in Zuid-Holland.
 Groenendijkse Molen in Hazerswoude-Rijndijk.
 De Groenedijk c.a., een voormalig waterschap in Friesland.